

Катраник () — село у Фалештському районі.
 Катраник () — село у Фалештському районі. Входить до складу комуни Єгоровка.